NMNM peut avoir les significations suivantes :

 NMNM : Nouveau Musée National de Monaco.